Palomares puede referirse a:

Palomar 
 Plural de Palomar (construcción), construcción popular para la crianza de pichones y palomas;

Toponimia

En España 
 Palomares (Almería), localidad del municipio de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería;
 Palomares (Córdoba), localidad del municipio de Rute, en la provincia de Córdoba;
 Palomares (Béjar), localidad del municipio de Béjar, en la provincia de Salamanca;
 Palomares del Campo, municipio de la provincia de Cuenca;
 Palomares Alto, localidad en la provincia de Salamanca;
 Palomares de Alba, localidad del municipio de Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca;
 Los Palomares, localidad del municipio de Los Llanos de Aridane, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Palomares del Río, municipio de la provincia de Sevilla;
 Sobradillo de Palomares, localidad del municipio de Pereruela, en la provincia de Zamora;

En Chile 
 Palomares (Chile), localidad de la región del Bío-Bío.

Apellido 
 Palomares (apellido), apellido:

Personajes 
 Adrián Palomares (1976-), ciclista español;
 Gabino Palomares (1950), cantante y compositor mexicano;
 Fernando Palomares (n/d), indígena mexicano;
 Francisco Palomares García (1838-1915), sacerdote protestante  español;
 Luz Palomares (1850-1948), independentista cubana;
 Ramón Palomares (1935-), escritor venezolano; Premio Nacional de Literatura, 1974.

Otros 
 Incidente de Palomares
 Baños árabes de Palomares del Río